Бандиера () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бандиера, Аттилио (1811—1844) — итальянский революционер, участник Рисорджименто.
 Бандиера, Дарио (род. 1970) — итальянский актёр, шоумен.
 Бандиера, Марко (род. 1984) — итальянский велогонщик.
 Бандиера, Франц фон (1785—1847) — контр-адмирал ВМФ Австрийской империи.
 Бандиера, Эмилио (1819—1844) — итальянский революционер, участник Рисорджименто.